Хар-Адар () — израильское поселение и местный совет на Западном берегу реки Иордан в округе Иудея и Самария. Поселение было основано в 1982 году. В 1995 году получило статус местного совета.

Расположен вблизи города Абу-Гош, примерно в 15 км к северо-западу от Иерусалима, на высоте 880 м над уровнем моря. Площадь совета составляет 0,994 км².

Население 

99,3 % населения составляют евреи.

Динамика численности населения по годам:

Примечания